Мерклин (фон Мерклин) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 
 Мерклин, Бальтазар (ок. 1479—1531) — надворный советник и вице-канцлер при Карле V, а также епископ Хильдесхайма и Констанца.
 Мерклин, Евгений (; 1792—1873) — немецкий врач;
 Мерклин, Евгений фон (; 1884—1969) — немецкий археолог;
 Мерклин, Карл Евгеньевич (; 1821—1904) — российский ботаник-физиолог, палеоботаник, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1864);
 Мерклин, Лев Романович (род. 1939) — российский океанолог, ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН, кандидат технических наук; сын Р. Л. Мерклина.
 Мерклин, Людвиг (; 1816—1863) — немецкий филолог;
 Мерклин, Роман Львович (1909—1971) — геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и моллюскам кайнозоя Юга СССР.